Благоев () — болгарская фамилия; имеет женскую форму .

 Известные носители  
 Благоев, Благой (род. 1956) — болгарский тяжелоатлет.
 Благоев, Димитр (1856—1924) — болгарский политический деятель, теоретик и педагог.

См. также 
 Благоево